Nazaret, Nazareth y otras variaciones hacen referencia a varios artículos:

Lugares 
 Nazaret, ciudad de Israel.

 Nazret (=Adama), ciudad de Etiopía;
 Nazareth (Asunción), barrio de la ciudad de Asunción, Paraguay;
 Nazareth (Pensilvania), borough en el condado de Northampton, estado estadounidense de Pensilvania;
 Nazareth (La Guajira), corregimiento del municipio de Uribia, en Colombia;
Nazareth (Texas), localidad de Texas, Estados Unidos;
 Nazaret (Valencia), barrio de Valencia (España);
 Jugeals-Nazareth, comuna y población de Francia;
Nof HaGalil (anteriormente Natzrat Illit), ciudad de Israel.

Personas 
 Ernesto Nazareth compositor y pianista brasileño.
 Nazaret Jiménez Aragón actriz de cine española.

Religión 
 Sagrada Familia de Jesús de Nazaret
 Iglesia Nazaret, edificio ubicado en Berlín.
 José de Nazaret, esposo de la virgen María.
 Jesús de Nazaret, figura central del cristianismo.
 Misioneras Eucarísticas de Nazaret, congregación religiosa.

Obras 
 Jesús de Nazareth (película de 1942);
 Jesús de Nazareth, miniserie de cine y televisión de 1977;
 La casa de Nazaret, cuadro de Francisco de Zurbarán;
 Josué de Nazareth, serie de álbumes de historieta.

Además 
 Nazareth (banda) banda escocesa de rock.
 Nazareth (personaje), novela "El Secreto de Leonardo da Vinci", de Eduardo Gonzales.